Комана има више значења:

 Комана
 Комана (Констанца), насеље у округу Констанца у Румунији
 Комана (Ђурђу), насеље у округу Ђурђу у Румунији
 Општина Комана (Брашов), општина у округу Брашов у Румунији
 Општина Комана (Констанца), општина у округу Констанца у Румунији
 Општина Комана (Ђурђу), општина у округу Ђурђу у Румунији